

Origines du Yoseikan

Sous sa forme originale, le style de karaté Yoseikan-Ryu a été importé de France par son fondateur, Maître Aymé Favre qui a reçu son  de karaté de Me Hiroo Mochizuki. C’est d’ailleurs Me Favre qui donna la première démonstration de karaté au Québec, en 1957. Il a d'ailleurs obtenu des ceintures noires en karaté, aïkido et judo et possédait aussi un bon bagage de connaissances en auto-défense et en kobudo (maniement des armes). 

En 1957, Me Favre quitte la France pour enseigner le karaté à Montréal. Un peu plus tard, en 1960, il s’installe dans un local qu’il partage avec Me Fabre (ne pas confondre les deux noms), responsable du volet judo. L’école sera connue sous le nom de École canadienne de Judo et de Karaté. C’est en 1963 que Jim Hartnell (maintenant le maître de l'Association Yoseikan-Ryu) s’inscrit à l’école de Me Favre. En 1965, Me Favre organise avec Me Tsuroka de Toronto les premiers Championnats de Karaté de l’est du Québec. Son école est alors affiliée à la National Karate Association reconnue à travers le Canada ainsi qu’à la All Japan Karate-do Association accréditée mondialement. Il organise, en 1966 et 1967, les deuxièmes et troisièmes Championnats de Karaté de l’est du Québec.

En 1967, Me Favre déménage son école d’arts martiaux à Pont-Viau (Laval) et procède à l’élaboration d’une synthèse de plusieurs éléments des styles majeurs de karaté traditionnels qu’il a connus et pratiqués tels que le Shotokan fondé en 1938, le Chito-Ryu fondé en 1946 et le Wado-Ryu fondé en 1939. À partir des meilleurs éléments de ces différents styles, il crée un nouveau style qu’il baptise Yoseikan empruntant par le fait le nom de l’École de Me Mochizuki, père de Hiroo Mochizuki, l’un des grands maîtres de karaté japonais. Du style Shotokan, Me Favre a gardé les 4 premiers katas, du Chito-Ryu (ne pas confondre avec Shito-Ryu) il a conservé les positions hautes ainsi que trois katas et du Wado-Ryu, les esquives et les balayages. Grâce à l’approche de Me Aymé Favre, le style Yoseikan-Ryu demeure traditionnel car il a été inspiré de style de karaté ancien. Enfin, Me Favre a aussi créé deux katas intitulés Yoseikan shodan et Yoseikan nidan. On y reprend, entre autres, plusieurs techniques qui caractérisent le style. À partir de ce moment, son dojo sera connu sous le nom de Yoseikan Karaté Dojo. 

En 1972, Maître Favre, nomme son style Yoseikan-Ryu afin de pouvoir se différencier des autres Écoles portant le même nom et qui n’ont pas la même philosophie. C’est en effet l’année la fédération Yoseikan-Ryu commence à se démarquer du karaté en tant que sport de compétition afin de s’orienter vers une pratique axée sur le développement intégral de l’individu.

Le mot Yoseikan
Ye ou Yo qui signifie éduquer, transmettre des connaissances, véhiculer un esprit de sagesse.
Sei qui représente l'honnêteté, la droiture, le respect et l'ouverture à la globalité.
Kan qui indique le lieu de rencontre, la grande maison, la famille, la volonté de l'association.

Origines du Club d'arts martiaux
Au Québec on retrouve plusieurs écoles et fédérations enseignant le karaté Yoseikan. Plusieurs de ces écoles / élèves faisaient partie de la même association à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Par la suite, des élèves des maîtres originels ont à leur tour formé de nouvelles associations enseignant toujours le Yoseikan.

En 1972, Raynald Leclerc ouvre la première école du Club d'arts martiaux à Mascouche. Par la suite, d'autres écoles viennent s'ajouter à l'Association pour former l'association Clubs d'arts martiaux telles que connue aujourd'hui, c'est-à-dire uniforme noir, logo avec un poing blanc fermé. En 1992, l'école de Joliette s'associe avec le C.A.M. 

Dans la plupart de ces écoles les katas sont similaires ou identiques, à ceux du Yoseikan-Ryu traditionnel, mais le combat de style libre ou compétition occupe une place importante. Par contre aucun maniement d'armes n'est enseigné dans les écoles C.A.M.

Les Dojos

Malheureusement depuis les années 2000 on remarque une véritable chute au niveau du nombre d'écoles affiliées. Néanmoins, on retrouve encore quelques écoles du Club d'Arts Martiaux soit à Mascouche, Saint-Jérôme, Saint-Roch-de-l'Achigan et L'Assomption.

Les domaines de pratiques

Comme pour les autres styles de karaté ; pour parvenir à la maîtrise de ce style l'élève doit acquérir des connaissances dans trois domaines qui sont :
 Le Kihon
Il s'agit de la base même du karaté et est composé de techniques de défense, d'attaque et de déplacement que l'on répète seul. Le Sensei montre un mouvement précis et le fait répéter plusieurs fois. Ces techniques sont des attaques aussi bien que des blocages avec contre-attaques. Ils sont composés d'une seule technique ou d'un enchaînement. C'est l'occasion pour les débutants d'apprendre les techniques de base, et pour les initiés d'améliorer leur aptitude à exécuter correctement et avec force la technique, et de maîtriser les mouvements et les sensations. Cette étape de l'entraînement prépare en fait la suivante, le kumite. 
 Le Kata.
Dans les arts martiaux, le kata représente un combat opposant l'élève à un ennemi imaginaire. Étant codifié de manière rigoureuse, le kata permet notamment de travailler en toute sécurité des techniques qui seraient dangereuses en entraînement de combat, ou alors de travailler dans des conditions plus proches de la réalité du combat.

Le kata permet au pratiquant de s'améliorer sur plusieurs points :

- D'une part faire travailler des gestes, postures, etc. dans des situations données afin d'avoir un apprentissage au calme. 

- D'autre part de faire découvrir des principes fondamentaux des arts martiaux comme la gestion des distances, l'attitude et la gestion de l'équilibre, la coordination des mouvements…

 Le Kumite.
Il s'agit du combat conventionnel du karaté. Il se pratique à deux partenaires. Les attaques et les blocages peuvent être définis ou sous une forme libre. Il peut être sous supervision ou non d'un ou plusieurs arbitres.

Les ceintures
Pour le Yoseikan C.A.M. la progression des ceintures se fait dans l'ordre suivant :

Depuis 2005 la ceinture mauve (qui en fait représente la ceinture orange "et demi") a été ajoutée au cheminement vers la ceinture noire et le changement a été adopté dans certaines des écoles du C.A.M. 

À partir du  dan on peut porter une ceinture noire et rouge et on peut aussi porter une ceinture blanche et rouge à partir du

Les Katas
Voici les 12 différents katas qui doivent être maîtrisés par les élèves pendant leur apprentissage sont les suivants; plusieurs d'entre eux sont d'anciens katas pratiqués dans plusieurs styles de karaté alors que d'autres ont été créés spécialement par le fondateur du Yoseikan. (Attention ! Les katas présentés dans les vidéos peuvent être légèrement différents de ceux pratiqués dans les écoles du C.A.M. Ils ne sont là qu'à titre d'information seulement pour donner une idée générale des katas pratiqués.)

Kata de Défense
Le Kata de Défense est le premier kata pratiqué dans les Écoles du C.A.M. Il permet au débutant de se familiariser avec les techniques d'attaques et de défenses de bases exécuté avec les mains. Il contient 26 mouvements et son temps d'exécution est d'environ 30 secondes.

Premier Pian 
Le Premier Pian ou (Heian Shodan) provient du Shotokan et est le premier kata de la série Heian. Il contient 23 mouvements et s'exécute en environ 30 secondes.

Heian Shodan Vidéo

Deuxième Pian
Le Deuxième Pian ou (Heian Nidan) provient du Shotokan et est le deuxième kata de la série Heian. Il s'exécute en environ 40 secondes.

Heian Nidan Vidéo

Troisième Pian
Le Troisième Pian ou (Heian Sandan) provient du Shotokan et est le troisième kata de la série Heian. Il s'exécute dans un temps de 25 à 40 secondes.

Heian Sandan vidéo

Quatrième Pian 
Le Quatrième Pian ou (Heian Yondan) provient du Shotokan et est le quatrième kata de la série Heian. Il s'exécute en environ 40 secondes et est composé de plusieurs techniques de pied et de blocages

Heian Yondan vidéo

♠Premier Yoseikan
Le Premier Yoseikan ou (Yoseikan Shodan) a été créé par Aymé Favre fondateur du Yoseikan Ryu dans les années 1950. Il contient plusieurs techniques qui caractérisent le style et il est le premier d'une séries de deux. Son temps d'exécution varie de 20 s à 40 s.♠

Deuxième Yoseikan
Le Deuxième Yoseikan ou (Yoseikan Nidan)a été Créé par Aymé Favre fondateur du Yoseikan Ryu dans les années 1960. Il contient plusieurs techniques qui caractérisent le style, dont plusieurs mouvements exécuté très lentement et en contraction. Il est le deuxième d'une série de deux. Son temps d'exécution varie de 50 à 70 secondes.

Bansaï
Bansaï est issu du kata Bassai ou même Passai Dai dans certains styles et provient du Chito-Ryu. Sous la forme Yoseikan il est presque méconnaissable mais originellement il signifie « Traverser la forteresse ». C'est le plus ancien kata d'Okinawa; il daterait du . Il est composé de mouvements courts et vif avec des pivots sur place. Ce kata développe la force intérieure, l'esprit de décision et la puissance. Il existe dans le Tomari-Te et le Shuri-Te de Itosu Sensei. Ce kata est exigé pour le passage de la ceinture brune en Chito-Ryu et en Yoseikan.

Bansaï Kata

Shihohai
Shihohai (Shioway) provient du Chito-Ryu et en est le premier kata. Il signifie : "Le Salut aux quatre directions" à cause des quatre zukis en forme de carré au départ. Ce kata était démontrée lors des cérémonies officielles. Il fut enseigné à O'Sensei par Hanashiro Chomo Sensei (1869-1945) du Shorin-ryu (Shuri-Te).

Shihohai vidéo

Niseishi sho 
Niseishi sho (Nisisisho) provient du Chito-Ryu. Il signifie "24 mouvements". Il peut aussi se prononcer Nijushiho mais la version Chito-ryu est très différente des autres versions. L'origine du kata est inconnue. Ce kata est exigé pour le passage de la ceinture bleue en Chito-Ryu et en Yoseikan. Ce kata est très court mais il est très beau lorsqu'il est exécuté correctement.

Niseishi sho vidéo

Kata de Défense avec déplacement
Le Kata de Défense avec déplacement est le même que le premier kata enseigné au débutant mais les 26 techniques sont enchaînées avec un déplacement de 2 pas en avant suivi de 2 pas en arrière pour en augmenter la difficulté.

Premier Pian inverse
Le Premier Pian inverse est le même kata que le Premier Pian ou Heian Shodan mais son départ se fait vers la droite et non vers la gauche. De cette manière tous les mouvements doivent être exécutés de la main ou jambe opposée à celle utilisée dans la version originale.
 

Notez que le  Heian (Heian Godan) ne fait pas partie de l'apprentissage du C.A.M. car ce kata a été ajouté dans la liste du yoseikan-ryu dans les années 1980 ; donc après la formation du C.A.M.

Le terme "Pian" est une déformation du nom chinois Pinan qui désigne les katas Heian dans certains styles. Le changement de nom de Pinan (plus ancien) vers Heian a été fait dans le but de minimiser les origines chinoises du karaté lors de sa migration au Japon.

Dans le Yoseikan-Ryu, les katas Bansaï et Bassai sont enseignés. Bassai original est demandé pour obtenir la ceinture noire  (Nidan).

Passage de grade ou ceinture 
Lors de chaque passage de grade le pratiquant doit démontrer qu'il est capable d'exécuter correctement certains Kihons, Katas et Kumites autant libres que préparés:

 Pour obtenir la ceinture jaune le pratiquant doit réussir : Kata de Défense et Premier Pian
 Pour obtenir la ceinture orange le pratiquant doit réussir : Deuxième et Troisième Pian ainsi que les précédents
 Pour obtenir la ceinture verte le pratiquant doit réussir : Quatrième Pian et Premier Yoseikan ainsi que les précédents
 Pour obtenir la ceinture bleue le pratiquant doit réussir :Niseishi sho et Shihohai ainsi que les précédents
 Pour obtenir la ceinture brune le pratiquant doit réussir : Deuxième Yoseikan et Bansai ainsi que les précédents
 Pour obtenir la ceinture noire (shodan) le pratiquant doit réussir entre autres : Tous les katas précédents ainsi que le Premier Pian inverse et le Kata de Défense avec déplacement

Notes et références

Articles connexes 

 Karaté
 Art martial
 Yoseikan Budo
 Yoseikan ryu
 Yoseikan Karaté-Do
 shotokan
 shito-ryu
 wado-ryu

Liens externes 

 Site Officiel de l'école C.A.M. de Mascouche
 Site Officiel de l'école C.A.M. de St-Roch de l'Achigan
 Site Officiel de l'école C.A.M. de St-Jérôme
 Karaté Michel Chicoine (ancienne école C.A.M. de Raynald Leclerc)
Club Karaté L'Assomption @karate.lassomption
 Association de Karaté Yoseikan-Ryu
 Fédération Yoseikan-Karaté-Do
 Association Nationale de Karaté du Canada

Association ou organisme lié au karaté